Alcaide bezeichnet:

 Alcaide (Portugal), Municipio in Portugal
 Alcaide (Fundão), Gemeinde in Portugal
 Alcaide (Fluss), einen Fluss in Portugal
 Alcaide (Kastilien), historische Amtsbezeichnung in Kastilien
 mittelalterliche Amtsbezeichnung in Portugal, im Spanischen Alcalde

Alcaide ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Alcaide (* 1976), spanische Musikerin, Komponistin und Musikproduzentin
 David Alcaide (* 1978), spanischer Poolbillardspieler
 Guillermo Alcaide (* 1986), spanischer Tennisspieler
 Osvaldo Alcaide (* 1965), puerto-ricanischer Segler
 Tomás Alcaide (1901–1967), portugiesischer Opernsänger (Tenor)